Le tournoi de tennis de Gstaad est un tournoi de tennis professionnel féminin. C'est la  du Ladies Championship Gstaad (mais la première depuis 1994). Elle est classée en catégorie International et se dispute du 11 au .

Viktorija Golubic remporte le tournoi en simple. C'est le premier titre WTA de sa carrière.

Lara Arruabarrena et Xenia Knoll remportent le tournoi en double. Il s'agit du  cette année pour l'Espagnole (le  en carrière) et du  pour la Suissesse en 5 finales disputées cette saison (autant en carrière).

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2016 de la WTA
 Tournoi de tennis de Gstaad (ATP 2016) : tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Gstaad
Sport en Suisse en 2016
Tennis en juillet 2016
Tournoi de tennis de Gstaad